Пакссон — фамилия.

Известные носители:
 Пакссон, Джим (1932—2014) — американский баскетболист.
 Пакссон, Джим (род. 1957) — американский баскетболист.
 Пакссон, Джон (род. 1960) — американский баскетболист и тренер.